Николай Малюга:
 Малюга, Николай Григорьевич (1936 — 2015) — советский и российский агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995), лауреат премии Совета Министров СССР.
 Малюга, Николай Семёнович (1918—1945) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).